D'une manière générale, un gaz est une substance fluide et très peu dense, le plus souvent invisible.

Le mot gaz, emprunté au néerlandais , est issu du grec  via le latin .

Sciences et techniques

Astronautique 
 Un gaz de chasse est un gaz utilisé pour expulser des solides ou des liquides à l'extérieur d'une enceinte.
 Un gaz de pressurisation est un gaz utilisé dans les réservoirs pour refouler les ergols dans les canalisations d'alimentation.

Biologie 
 Le gaz intestinal est un gaz produit par l'intestin.

Chimie 
 On appelle gaz nobles (ou gaz rares) les éléments chimiques du groupe 18 du tableau périodique.
 Les gaz fluorés sont des fluorocarbures (CFC, HCFC, HFC, PFC et SF).
 Un gaz neutre est un gaz dont la composition est sans conséquence préjudiciable dans un certain contexte, notamment celui d'une réaction chimique .
 Le gaz de convertisseur est un gaz récupéré à la sortie des convertisseurs à l'oxygène, utilisés dans la fabrication de l'acier.

Informatique et mathématiques 
 Le gaz neuronal est un réseau de neurones artificiels inspiré des cartes auto-adaptatives. C'est un algorithme simple pour trouver une représentation optimale de données à partir de vecteurs principaux.
 Les gaz sur réseau sont des méthodes permettant de déterminer des solutions numériques aux équations de Navier-Stokes dans le cadre d'un automate cellulaire.

Physique 
 L'état gazeux est l'un des trois principaux états de la matière (avec l'état liquide et l'état solide).
 Le gaz parfait est un modèle thermodynamique de référence, qui décrit bien le comportement des gaz réels à basse pression.
 Le gaz parfait relativiste est un modèle de théorie cinétique des gaz qui considère un gaz composé de particules relativistes n'interagissant pas entre elles.
 Le gaz de Dieterici est un modèle de gaz qui suit la loi des états correspondants.
 Un gaz de photons est une collection de photons dont on souhaite étudier les propriétés globales comme pour un gaz constitué de molécules.
 En physique des plasmas, un gaz vecteur est le gaz principal utilisé pour créer une décharge électrique en laboratoire.

Sciences de la Terre 
 Les gaz volcaniques sont des composés volatils rejetés de la croûte terrestre dans un contexte volcanique, et notamment lors d'éruptions.

Culture et société

Cinéma 
 Gaz de France est une comédie française réalisée par Benoît Forgeard et sortie en 2015.

Cuisine 
 Le gaz est une confiserie traditionnelle iranienne.

Entreprises 
 Gaz de Bordeaux est une entreprise de fourniture de gaz naturel et de services associés.
 Gaz du Cameroun est une entreprise camerounaise filiale d'une société britannique, qui explore, exploite et distribue du gaz.
 Gaz de France était un groupe énergétique français (1946-2008).
 Gaz Électricité de Grenoble (GEG) est une société mixte locale qui produit des énergies renouvelables, gère les réseaux de distribution de gaz et d’électricité à Grenoble, fournit de l’électricité et du gaz dans toute la France, et propose des services d’éclairage public.
 Gaz Métro est la principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec.
 Gaz Réseau Distribution France (GRDF) est une société française de distribution de gaz fondée en 2008 ; c'est le principal distributeur de gaz naturel en France et en Europe.
 Gaz du Sud est un projet de gazoduc et d'unités de production en Tunisie, décidé en 2014 et qui aurait dû être opérationnel en 2016.

Produits 
 On désigne un gaz particulier par :
 son origine : gaz naturel, gaz de bois, gaz de couche, gaz à l'eau, gaz de haut fourneau, gaz de houille, gaz d'huile, gaz MAPP, gaz mixte, gaz de pétrole, gaz de réservoir compact, gaz de schiste, gaz de synthèse, gaz manufacturés, gaz non conventionnels ;
 son apparence : gaz moutarde ;
 son usage : , gaz de combat (Gaz de combat de la Première Guerre mondiale), gaz combustibles, gaz d'éclairage, gaz industriels, gaz lacrymogènes, gaz portatif comprimé, gaz respiratoire, gaz de ville ;
 ses effets : gaz à effet de serre, gaz pauvre, gaz poivre, gaz toxiques ;
 ou le nom de son inventeur : gaz Blau, gaz Pintsch.
 Le gaz naturel liquéfié et le gaz de pétrole liquéfié sont des liquides combustibles obtenus par condensation du gaz naturel ou du gaz de pétrole.

Anthroponyme 
 Gaz Coombes est le pseudonyme de Gareth Michael Coombes (1976-), un chanteur anglais.
 Gaz Choudhry (1985-) est un joueur britannique de basket-ball en fauteuil roulant.

Sigle 

GAZ est un sigle qui signifie :
 , un constructeur automobile russe. GAZ a notamment conçu la GAZ 12 ZIM, la GAZ-67, le GAZ-69, la GAZ 3105, la GAZ-M1, la GAZ Pobieda, la GAZ Tchaïka 13 et la GAZ Volga.